La competició de dobles femenins fou una de les cinc proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro de 2016. La prova es va realitzar entre els dies 6 i 14 d'agost de 2016 en el recinte Centro Olímpico de Tenis, situat en el Parque Olímpico da Barra del barri de Barra da Tijuca de la mateixa ciutat, sobre el tipus de superfície DecoTurf. Hi participaren 32 parelles de 23 països diferents.

La jornada del dia 10 d'agost es va cancel·lar a causa de la pluja, de manera que les jornades de quarts de final i semifinals es van desplaçar a l'endemà eliminant la jornada de descans del dia 12. La parella russa formada per Ielena Vesninà i Ekaterina Makarova van guanyar la medalla d'or davant les suïsses Martina Hingis i Timea Bacsinszky, que disputaven el seu primer torneig com a parella.

Calendari

Classificació

Caps de sèrie 

  Serena Williams / Venus Williams  (1a ronda)
  Caroline Garcia / Kristina Mladenovic  (1a ronda)
  Chan Hao-ching / Chan Yung-jan  (quarts de final)
  Garbiñe Muguruza / Carla Suárez Navarro  (quarts de final)

  Timea Bacsinszky / Martina Hingis  (final)
  Andrea Hlaváčková / Lucie Hradecká  (semifinals, 4a posició)
  Ekaterina Makarova / Ielena Vesninà  (campiones)
  Sara Errani / Roberta Vinci  (quarts de final)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre dobles femenins   
 Quadre dobles femenins a ITF 
 Quadre dobles femenins  a Sports-Reference 
 Llista participants  

Femeni Doble